Республиканская Футбольная Группа «А» 1989/1990 () — 66-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1989/1990 на rsssf.com

1989/1990
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1989 году
Спорт в Болгарии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990